,  ou  (pouvant se traduire de l'anglais par le jeu de la vie) peut faire référence à :

 Le jeu de la vie, un automate cellulaire.

Œuvres 
 The Game of Life (1922), un film de G. B. Samuelson, le plus long film britannique de son époque,
  (1925), un livre de Florence Scovel Shinn,
  (1998), un court métrage mettant en vedette Snoop Dogg,
  (2001), un album de musique rap de Totally Insane,
  (2007), album musical de Arsonists Get All the Girls.

Jeux 
  (1860), titre en anglais du jeu Destins de Milton Bradley,
 Jinsei Game (1967), la version japonaise du jeu,
  (2002), un jeu de cartes inspiré du jeu,
  (2005), un jeu vidéo pour Game Boy Advance inspiré du jeu et développé par Black Lantern Studios,
  (2007), une variante du jeu original,
  (2011), un jeu télévisé inspiré du jeu original.

Voir aussi 
 
 Simulation de vie